Fjällmossen kan avse:

Fjällmossen, Skåne län – en högmosse
Fjällmossen: Viggarum – ett naturreservat på Linderödsåsen i Hörby kommun.
Fjällmossens naturreservat – ett naturreservat i Norrköpings och Nyköpings kommuner